Патриа́рх Кирилл VI  (, в миру Константинос Серпедзоглу, ; 1769, Адрианополь — 10 (22) апреля 1821, Адрианополь) — патриарх Константинопольский (1813—1818). Во время восстания за независимость Греции повешен турками. Канонизирован как священномученик (память 18 апреля по юлианскому календарю), в народе прозван Этномартирас (, что дословно означает «мученик Нации»).

Биография 
Родился в 1769 году в Адрианополе (ныне Эдирне, Турция) в бедной семье, где и получил первоначальное образование. Отличился в учёбе и снискал расположение митрополита Адрианопольского Каллиника, который стал его покровителем. По окончании образования был рукоположен владыкой Каллиником во диакона и оставлен при нём секретарём в 1791 году.

В 1792 году последовал за митрополитом Каллиником в Никею или же, по другим данным, сблизился с митрополитом Ефесским Гавриилом и поступил диаконом и секретарём к нему.

В 1801 году, когда митрополит Каллиник был избран Патриархом Константинпольским, он назначил Кирилла патриаршим архидиаконом, и Кирилл занялся реорганизацией семинарии Патриархата.

В сентябре 1803 года Кирилл был избран митрополитом города Иконион (ныне Конья), где пробыл семь лет. Здесь он развил деятельность по повышению уровня образования греческого населения. В 1810 году Кирилл стал митрополитом своего родного Адрианополя. 4 марта 1813 года, после ухода патриарха Иеремии IV, Кирилл был избран Константинопольским Патриархом.

Став патриархом, Кирилл уделил особое внимание развитию образования, создал музыкальное училище, реорганизовал больницу Константинополя и издал множество книг, в основном церковных. Кирилл навёл порядок в финансах Патриархата, и при нём вновь стали действовать патриаршья типография и высшая Греческая школа (). Есть предположение, что Кирилл был посвящён в тайное революционное общество «Филики Этерия», готовившее восстание греков против оттоманского ига; также имеется версия о том, что к отставке (последовавшей 13 декабря 1818 года) его принудил султан Махмуд II.

После отставки Кирилл удалился на родину, в Адрианополь.

В конце февраля (по григорианскому календарю) 1821 года Александр Ипсиланти с гетеристами перешёл реку Прут, подняв восстание в Молдавии и Валахии, после чего началось восстание в Морее (25 марта 1821 года по юлианскому календарю). Последовала резня греческого населения по всей территории Османской империи.

В первый день Пасхи , в тот же день, когда в Константинополе был повешен Григорий V, по султанскому указу в Адрианополе были казнены тридцать священников и знатных горожан во главе с Кириллом. Тело Кирилла висело на воротах митрополии три дня, а затем было выброшено в реку Марица (Эврос). Оно было найдено крестьянином и похоронено во дворе дома в селе Питион в номе Эврос.

Почитание 
Патриарх Кирилл был канонизирован Элладской православной церковью в 1993 году. Память совершается 18 апреля.

Ссылки

Литература 
 
 Соколов И. И. Константинопольская Церковь в XIX в. СПб., 1904. Т. 1. С. 163—176, 456—495;
 Γεδεών Μ. Ι. Πατριαρχικαὶ πίνακες. ᾿Αθῆναι, 1996. Σ. 534—599;

Святые по алфавиту
Православные святые
Христианские святые XIX века
Священномученики
Святые Греции
Повешенные в Османской империи
Канонизированные в XX веке
Казнённые в Османской империи в XIX веке
Похороненные в Греции